Andrzej Gołaś ist der Name folgender Personen:

* Andrzej Gołaś (Politiker, 1942) (* 1942), polnischer Politiker
 Andrzej Gołaś (Politiker, 1946) (* 1946), polnischer Politiker